Ингрид Лотариус је била југословенска филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1961. || Велика турнеја || Балерина 2 (као Ингрид Лотаријус)
|-
| 1962. || Сјенка славе || Тони
|-
| 1962. || Сибирска леди Магбет || Сонетка
|-
| 1964. || Молох (ТВ филм) || /
|-
| 1965. || Човик од свита || Илзе
|-
| 1966. || -{Kommissar X - Jagd auf Unbekannt}- || /
|-
| 1966. || -{Die Nibelungen, Teil 1 - Siegfried}- || Гудрун
|-
| 1967. || Деца војводе Шмита || /
|-
| 1967. || -{Die Nibelungen, Teil 2 - Kriemhilds Rache}- || Гудрун
|-
| 1967. || Бомба у 10 и 10 || Мира
|-
| 1967. || Пробисвет (ТВ серија) || /
|-
| 1967. || Музичка бајка (ТВ филм) || /
|-
| 1968. || Парничари (ТВ серија) || Стриптизета
|-
| 1969. || Велики дан || Мица
|-
| 1969. || Растанак (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1974. || Thriller (ТВ серија)|| /
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски глумци